Der Elektra Cup 1986 war ein Tennisturnier der Damen in Bregenz. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 14. bis 20. Juli 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Bregenz